Alpagut (Bolu), een dorp in het Turkse district Bolu
Alpagut (Dodurga), een gemeente in het Turkse district Dodurga
Alpagut (Eflani), een dorp in het Turkse district Eflani
Alpagut (Ilgaz), een dorp in het Turkse district Ilgaz
Alpagut (Kazan), een dorp in het Turkse district Kazan
Alpagut (Kızılcahamam), een dorp in het Turkse district Kızılcahamam
Alpagut (Lapseki), een dorp in het Turkse district Lapseki
Alpagut (Mihalgazi), een gemeente in het Turkse district Mihalgazi
Alpagut (Seben), een dorp in het Turkse district Seben